Пельчар () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Анджей Пельцар (1937—2010) — польський математик.
 Йосиф Себастьян Пельчар (1842—1924) — польський теолог, професор та ректор Ягеллонського Університету, єпископ-ординарій Перемишльський (1890—1924), єпископ-помічник Перемишльський (1899—1900), єпископ Перемишльський (1899), святий Римсько-Католицької Церкви.
 Казимир Пельчар (1894—1943) — польський лікар, науковець, визначний онколог.

Польські прізвища